Га́рлиб Хе́львиг Ме́ркель (, ; 1769, , Лифляндская губерния, Российская империя — 1850, Катлакалнс, Лифляндская губерния, Российская империя) — лифляндский публицист.

Биография 
Родился в семье сельского священника в Лифляндии. С 17 лет работал домашним учителем в семьях помещиков и пасторов. В 1790-е гг. примкнул к кружку рижских гуманистов и просветителей, у истоков которого стоял некогда Гердер. Под влиянием своих старших друзей в 1794 году приступил к сочинению своей книги «Латыши» (; 1797), в которой в самых чёрных тонах описывалась жизнь лифляндского крестьянства, обличались зверства помещиков-немцев, содержался призыв к правительству России вмешаться в лифляндские дела и облегчить жизнь народа.

Книга Меркеля вызвала бурю возмущения среди помещиков Лифляндии, и Меркель вынужден был на 10 лет оставить свою родину. Он отправился в Веймар, где сблизился с Гердером, в 1800 году перебрался в Берлин, где был соредактором еженедельника «Ernst und Scherz» (1803—1806, вместе с Августом фон Коцебу). В 1816 году Меркель вернулся в Лифляндию и с тех пор жил там почти безвыездно. В дальнейшем в Риге были изданы его книги «О Германии, где я провёл десять лет» (; 1818) и «Картины и характеристики из моей жизни» (; 1839—1840, 2 тома), тогда как памфлет «Свободные латыши и эстонцы» (; 1820) был напечатан в Лейпциге.

С 1923 года имя Меркеля носит улица в центре Риги ().

Литература

Примечания

Литература 
 Черпинска А. Образ врага в публицистике Гарлиба Меркеля периода войны 1812 г. // Французский ежегодник 2012: 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. М., 2012. С. 383—395.
 

Персоналии по алфавиту
Публицисты по алфавиту
Публицисты Германии
Публицисты Латвии
Публицисты России
Эпоха Просвещения